Die 1. Amateurliga Hessen 1961/62 war die zwölfte Spielzeit der Fußball-Hessenliga als dritthöchste Spielklasse. Der Meister stieg direkt in die zweithöchste deutsche Liga, die 2. Oberliga, auf. Meister wurde der SV Darmstadt 98. Absteigen mussten Kickers Obertshausen, Eintracht Wetzlar und TSV Kirchhain.

Weblink 
 1. Amateurliga Hessen Saison 1961/62 bei asc-neuenheim.de

1962
Fußballsaison 1961/62
1962